Il singolare maschile  del torneo di tennis South African Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-3, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Johan Kriek (secondo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Eliot Teltscher (campione)
 Vitas Gerulaitis (finale)

 Guillermo Vilas (primo turno)
 Brad Gilbert (semifinali)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Bob Green (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1984